Nassim El Ablak (Harderwijk, Países Bajos, 7 de enero de 2000) es un futbolista neerlandés de ascendencia marroquí que juega en la posición de centrocampista.

Clubes

Referencias 

Futbolistas de los Países Bajos
Futbolistas del Fortuna Sittard
Centrocampistas de fútbol
Neerlandés-marroquí
Nacidos en Harderwijk